Mehona kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mihona, ort, Madhya Pradesh, Bhind,

Indonesien 

 Desa Mehona, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar